Niemcy:
 Puchow – część gminy (Ortsteil) Kuckssee w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte

Osoby:
 Jakub Puchow – polski skoczek do wody
 Nikołaj Puchow – radziecki dowódca wojskowy